Lucille Soong (15 de agosto de 1938) é uma atriz chinesa.

Ligações externas 
 

Soong, Lucille